Pigmenty stosowane w modelarstwie składem nie różnią się od tych używanych do produkcji farb. Specyficzna jest jednak paleta wykorzystywanych barw oraz zastosowanie. Za ich pomocą wykonuje się różne efekty eksploatacyjne, takie jak kurz, okopcenia, błoto itp. W zależności od sposobu nakładania pigmentu oraz medium jakim się go utrwala, można osiągnąć bardzo różne efekty.

Sposoby nakładania pigmentów 
  
Przy użyciu pędzla.
Za pomocą aerografu.

Nakładanie pigmentów za pomocą aerografu pozwala na uzyskanie efektu dość intensywnego zakurzenia pojazdu. Technika ta nie wymaga dużego nakładu pracy. Do jej zastosowania niezbędnych jest kilka podstawowych materiałów i narzędzi:
pigmenty
rozcieńczalnik - w przykładowej prezentacji jest to zmywacz do paznokci z niewielką zawartością acetonu i spirytusu; może być zastąpiony spirytusem technicznym lub rozcieńczalnikiem do farb akrylowych
pędzle - do mieszania pigmentów i ich późniejszego ścierania z modelu
fiksatywa - do utrwalenia pigmentów na modelu

Etapy nakładania pigmentu 
Aby nanieść pigment za pomocą aerografu niezbędne jest jego rozcieńczenie. W tym celu stosuje się  alkohol lub inne substancje, w których stanowi on główny składnik. Na tym etapie ważne jest dokładne wymieszanie pigmentów z medium. Do zbiorniczka wsypujemy niewielką ilość pigmentu, następnie zalewamy go rozcieńczalnikiem - w proporcjach 1:2 (pigment:rozcieńczalnik), następnie dokładnie mieszamy pędzelkiem.

Rozcieńczony pigment nanosimy na model. Zastosowanie różnych odcieni pigmentów pozwala na uzyskanie bardziej plastycznego efektu.

Gdy pigmenty wyschną, delikatnie ścieramy ich nadmiar. Najlepszy do tego celu jest dość twardy pędzel. Na zakończenie wszelkie smugi można zniwelować rozcierając pigmenty delikatnym pędzelkiem (na przykład do makijażu). 

Kiedy zależy nam na uzyskaniu efektu wilgotnego kurzu lub zacieków ze smaru, możemy użyć na przykład rozcieńczonej farby smoke marki Tamiya. Intensywność zacieków zależy od tego, jak bardzo rozcieńczona i jak intensywnie nałożona będzie farba.

Nałożone w ten sposób pigmenty są utrwalane. W przeciwnym razie łatwo jest je zetrzeć lub uszkodzić w inny sposób. Najlepsza do tego celu jest fiksatywa (niejednokrotnie konfekcjonowana przez firmy modelarskie i sprzedawana pod nazwą handlową „pigment fixer” i temu podobne).

Substancje utrwalające pigmenty 

 White spirit
 Alkohole
 Żywica akrylowa
 Terpentyna
 Fiksatywa

Producenci pigmentów modelarskich 

 MIG Productions
 Agama
 Padrebooks
 Talens
 CMK 
 Vallejo

Materiały i przybory modelarskie